Vuković je priimek več oseb:
 Miljan Vukov Vuković, vojvoda
 Božidar Vuković (med 1460/70--1540), črnogorski vojvoda
 Branko Vuković, general
 Janko Vuković, admiral
 Jovan Vuković (1905--?), bosansko-srbski jezikoslovec, slavist, akademik 
 Milan Vuković, general
 Todor Vuković, general
 Vlatko Vuković, vojvoda

Priimki